Aquae Sextiae ('Aigües Sèxties') va ser una ciutat de la Gàl·lia, avui Ais de Provença al departament de les Boques del Roine, al nord de Marsella. Es trobava a 18 milles romanes al nord de Massàlia.

El procònsol Gai Sexti Calví la va conquerir l'any 122 aC, després de derrotar els sal·luvis, i llavors es va establir la colònia d'Aquae Sextiae, del nom d'aquest procònsol i per les aigües fredes i calentes que hi havia. Estrabó les anomena τὰ θέρμα Ὗδατα τὰ Σέχτια ('les termes d'Aigües Sèxties'), i diu que algunes de les fonts calentes s'havien refredat.

L'any 102 aC es va lliurar a la rodalia la batalla d'Aquae Sextiae en la que el cònsol Gai Mari va derrotar als cimbres i als teutons, manats per Teutobodus rei dels teutons. La matança va ser immensa i els guerrers teutons van quedar exterminats, ja que els qui van sobreviure es van suïcidar. Plutarc afirma que la gent de Massàlia va fer tanques per a les seves vinyes amb els ossos dels bàrbars morts, i que el sòl, que estava molt mullat per la sang de milers de soldats morts, va produir una collita inusual l'any següent.

El lloc de la batalla podria ser el Campus Marianicis (avui Meiragues). Aquae Sextiae apareix als antics Itineraris, i una inscripció diu que va ser una colònia romana que portava el nom de Iulia. Claudi Ptolemeu també l'anomena colònia, però Plini el Vell diu que era un oppidum de la Gàl·lia Narbonesa, cosa segurament errònia.

Notes

Referències 

Ciutats romanes de la Gàl·lia Narbonesa